La Montaña —o La Montañita, o Las Montañas— puede referirse a:

Arte 

 «La montaña», canción del músico argentino Luis Alberto Spinetta.
 Gregor Clegane, personaje de la saga literaria Canción de hielo y fuego y la serie de televisión Game of Thrones, apodado «La montaña».

Topónimos

En Colombia 
 La Montañita, municipio del departamento de Caquetá.

En España 
 La Montaña, término con que, desde el siglo XVI, se viene refiriendo a la región de Cantabria.
 La Montaña, localidad del municipio de Torrelavega, en Cantabria.
 La Montaña, parroquia del concejo de Valdés, en el Principado de Asturias.
 La Montaña, aldea del concejo y la parroquia de Illano, en el Principado de Asturias.
 Las Montañas, parroquia del concejo de Cangas del Narcea, en el Principado de Asturias.
 Las Montañas, nombre genérico que recibe gran parte del territorio del macizo de Anaga perteneciente al municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife —Canarias—.

En Filipinas 
 La Montaña, provincia de la región de La Cordillera.

En México 
 La Montaña, región del estado de Guerrero.
 Las Montañas, región del estado de Veracruz.

En Venezuela 
 La Montañita, barrio de la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia.